Le tournoi de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier III, se dispute du 20 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yayuk Basuki et Nicole Bradtke.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Strasbourg
Tennis en France en 1996
Tennis en mai 1996